Niemcy:
 Kleve – powiat w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia
 Kleve – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Kleve
 Kleve – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Dithmarschen
 Kleve – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Steinburg

Osoby 
 Anna z Kleve – angielska królowa

Inne 
 Kleve – księstwo
 Kleve – rejencja

Zobacz też 
 Cleve
 Jülich-Kleve-Berg
 Kleef